Oui nide iou est le quatrième album de la série de bande dessinée Superdupont. Il est dessiné par Neal Adams, Alexis, Al Coutelis, Daniel Goossens, Solé et Gotlib, qui coécrit aussi le scénario avec Jacques Lob.

Autour de l’album 
La couverture montre Superdupont s’adressant au lecteur prononçant avec l’accent français la formule : .

Album de Superdupont
Album de bande dessinée sorti en 1983